Владыка морей:
 Владыка морей — южнокорейский телесериал
 Владыка морей — роман Эмилио Сальгари